Марк Джеймс Нобл (; 8 мая 1987, Лондон, Англия) — английский футболист, полузащитник. Воспитанник футбольной академии «Вест Хэм Юнайтед». Был капитаном сборной Англии до 21 года, в её составе провёл 20 матчей и забил 3 гола.

Клубная карьера 
Нобл стал основным игроком клуба в сезоне 2007/08, начиная почти все игры клуба в стартовом составе. В ноябре стало ясно, что он играл с травмой в течение нескольких месяцев, не говоря об этом медицинскому персоналу клуба. В январе Нобл забил единственный гол в матче с «Ливерпулем» с пенальти за фол Каррагера против Фредрика Юнгбера. 13 декабря 2018 года продлил свой контракт с клубом до 2021 года.

В марте 2021 года подписал однолетний контракт с «Вест Хэм Юнайтед», который стал последним в его профессиональной карьере.

Статистика выступлений 

(откорректировано по состоянию на 05 августа 2020 года)

Достижения

Командные достижения 
 Сборная Англии (до 21 года)
 Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд
Финалист: 2009

 Вест Хэм Юнайтед
 Плей-офф Чемпионшипа
 Победитель: 2005, 2012

Личные достижения 
 Член «команды года» в Чемпионшипе по версии ПФА: 2011/2012
 «Молотобоец года» футбольного клуба «Вест Хэм Юнайтед» (2): 2011/2012, 2013/2014
 «Молотобоец декады» футбольного клуба «Вест Хэм Юнайтед» (2010-е)

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте Премьер-лиги
 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ФК «Халл Сити»
Игроки ФК «Ипсвич Таун»
Тренерский штаб ФК «Вест Хэм Юнайтед»